Batalion «Wostok» (Czeczenia) – batalion 291. zmechanizowanego pułku 42. gwardyjskiej zmechanizowanej dywizji Ministerstwa Obrony Rosyjskiej Federacji złożona głównie z Czeczenów.
 Brygada «Wostok» (Donbas) – zbrojna formacja sił DRL w Donbasie.